Kilelo (Quilelo) steht für:

 Kilelo, einen Quellfluss des osttimoresischen Flusses Belulik
 Kilelo-Wasserfall, einen Wasserfall des gleichnamigen osttimoresischen Flusses